Ауачапан ():
 Ауачапан (департамент) — департамент на западе Сальвадора;
 Ауачапан — административный центр одноимённого департамента.